— японське прізвище.

Відомі носії:

 Хосокава Йоріюкі (1329—1392) — японський політичний діяч і полководець періоду Намбокутьо. Канрей сьоґунату Муроматі.
 Хосокава Кацумото (1430—1473) — японський державний і військовий діяч 15 століття періоду Муроматі, голова роду Хосокава, канрей сьоґунату Муроматі.
 Хосокава Масамото (1466—1507) — канрей сьоґунату Муроматі у 1486, 1487—1507 роках.
 Хосокава Моріхіро ( 1938) — японський політик, який займав пост Прем'єр-міністра Японії з 9 серпня 1993 року по 28 квітня 1994.
 Хосокава Сумімото (1489—1520) — японський військовий та державний діяч, даймьо середини періоду Муроматі.
 Хосокава Такакуні (1484—1531) — канрей сьоґунату Муроматі у 1508—1525 роках.
 Хосокава Харумото (1514—1563) — даймьо і канрей періоду Сенґоку.

Японські прізвища